Plusieurs éparchies de l’Église maronite ont été nommées éparchie Notre-Dame-du-Liban en raison de leur dédicace à Marie en tant que Notre-Dame du Liban :
 l’éparchie Notre-Dame-du-Liban de  aux États-Unis ;
 l’éparchie Notre-Dame-du-Liban de Paris en France ;
 l’éparchie Notre-Dame-du-Liban de  au Brésil.